Liste der Baudenkmale in Friedland steht für:

 Liste der Baudenkmale in Friedland (Mecklenburg), Gemeinde Friedland, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Friedland (Niederlausitz), Gemeinde Friedland, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Liste der Baudenkmale in Friedland (Niedersachsen), Gemeinde Friedland, Landkreis Göttingen, Niedersachsen